Ба́сова — женская форма русской фамилии Басов.

 Известные носители 
 Басова, Антонина Гавриловна (1900—1998) — советский сурдопедагог.
 Басова, Елизавета Владимировна — танцовщица, дочь Владимира Павловича Басова.
 Басова, Любовь Валерьевна (род. 1988) — украинская велогонщица.
  (род. 1968) — чешская бадминтонистка.
 Басова, Марина Алексеевна (1938—2014) — советская театральная актриса.
 Басова, Светлана Владимировна — театральная актриса, заслуженная артистка России.